Zkratka VOC má více významů:

 těkavé organické látky
 vína originální certifikace
 Nizozemská Východoindická společnost